

Arbeitsminister Saarland 

Arbeit
!Arbeitsminister
Saarland